Gustavo Adolfo Muñoz de Bustillo Gallego, més conegut com a Gustau Muñoz, militant independentista i socialista assassinat per la policia espanyola l'Onze de Setembre de 1978.
 Gustau Muñoz i Veiga, traductor i assagista valencià.